De Logische nor of "niet OR"  binaire operatie in de logica
een gevangenis 
Nor, naamgever van Noorwegen
 Winkelhaak (sterrenbeeld)